AQH peut être un sigle qui peut désigner :
 , statistique qui mesure l'audience de la radio
 AQH, identifiant de l'aéroport de Quinhagak, en Alaska ;
 American Quarter Horse, une race chevaline originaire des États-Unis.